Puy de Dôme má více významů:

 Puy-de-Dôme – francouzský departement v regionu Auvergne
 Puy de Dôme (hora) – významná hora sopečného původu v Centrálním masívu